Příjmení Lambert nosí více osobností:

 Adam Lambert (* 1982) – americký zpěvák a herec
 AJ Lambert (* 1974) – americká zpěvačka
 Dave Lambert – více osob
 Eric Lambert (1918–1966) – anglo-australský spisovatel
 Christopher Lambert (* 1957) – francouzský herec
 Johann Heinrich Lambert (1728–1777) – švýcarský filosof, matematik a astronom
 Lambert I. z Lovaně (950?–1015) – flanderský hrabě a štědrý mecenáš
 Lambert z Lutychu (kolem 635–asi 705) – biskup  z Maastrichtu a světec
 Marina Lambertová (* 1992) – americká zápasnice – volnostylařka a judistka
 Měšek II. Lambert (990-1034) – polský panovník z rodu Piastovců

jiný význam
 Hôtel Lambert – městský palác v Paříži
 Lambert (kráter na Marsu)
 Lambert (kráter na Měsíci)
 Lambert (odrůda třešně)
 Lambertova projekce – kuželová projekce v kartografii
 Quartier Saint-Lambert – pařížská čtvrť